Коларосси — фамилия:

 Коларосси, Анджело (1839—1916) — английский натурщик. 
 Коларосси, Филиппо (1841—1906) — итальянский художник и скульптор.

См. также 
 Росси